Wimbledon-mesterskabet i herresingle 2023 er den 136. turnering om Wimbledon-mesterskabet i herresingle. Turneringen er en del af Wimbledon-mesterskaberne 2023 og bliver spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere bliver spillet i perioden 26. juni - 9. juli 2023, mens kvalifikationen afvikles den 19. - 22. juni 2023 i Bank of England Sports Club i Roehampton.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg £ ??.???.??? (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på ??? % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere, der er fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 18. maj 2023 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 16 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.

Efter kvalifikationsturneringens start meldte ?????? af de direkte kvalificerede spillere imidlertid afbud til mesterskabet, hvilket gav plads til ????? lucky losere fra kvalifikationen.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på Wimbledon-mesterskabernes seedningsliste pr. 22. juni 2023 (en uge før turneringens start) blev seedet:

Følgende spillere fra toppen af ATP's verdensrangliste deltog ikke i mesterskabet.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.

????? spillere gik videre fra kvalifikationen til hovedturneringen som lucky losers.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere opnåede en plads i hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Se også 
 Wimbledon-mesterskabet i damesingle 2023
 Wimbledon-mesterskabet i herredouble 2023
 Wimbledon-mesterskabet i damedouble 2023
 Wimbledon-mesterskabet i mixed double 2023

Eksterne henvisninger 
 Wimbledon-mesterskaberne

Noter 

Wimbledon-mesterskaberne 2023
2023
ATP Tour 2023